Das zweite Event der WPBSA Pro Ticket Series 90/91 1989 war ein Snooker-Qualifikationsturnier, das im Juni 1989 im Pontin’s Camber Sands, einem Freizeitpark im englischen Rye in East Sussex, ausgetragen wurde. Sieger wurde der Ire Ken Doherty, der im Finale den Engländer Alan Trigg mit 5:3 besiegte. Wer das höchste Break spielte, ist dagegen unbekannt.

Preisgeld 
Gesponsert wurde das Turnier von Embassy, einer Zigarettenmarke von Imperial Tobacco. Insgesamt wurden 11.700 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet, über ein Viertel ging dabei direkt an den Sieger.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen 32 Spieler teil, die im K.-o.-System einen Turniersieger ausspielten. Alle Spiele fanden im Modus Best of 7 Frames statt, nur das Finale wurde im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in England
Sportveranstaltung im Rother District
Rye (East Sussex)